Mind:state — это проект из шведской Уппсалы Per Holmström. Под влиянием электромузыки групп Front 242, Assemblage 23, KMFDM метал-групп таких, как Tiamat и Darkseed, Per Holmström создаёт электронную музыку на грани Futurepop и тёмного industrial.

Биография 
Группа основана в 1999 году. Per Holmström выпускает первое демо с названием Forward. Однако, только через 8 лет появляется его первый студийный альбом Decayed, rebuilt на лейбле Alfa Matrix. Альбом, несмотря на разноплановые отзывы, оказался весьма популярным в Германии, где находился в Deutsche Alternative Charts 6 недель, достигнув 4 позиции.

Live-составы

Текущий состав 
With an ever changing line up for live play, the current line up consists of:
 Per Holmström — вокал
 Marcus Liverholm — клавиши
 Mathias Fogelström — барабаны

Бывшие live-участники 
 Jonas Klåvus — клавиши (2004)
 Eric Klinga — клавиши (2004—2005)

Дискография

Альбомы 
 Decayed, rebuilt (Alfa Matrix, 2007)

EP 
 BBBC2x (Alfa Matrix, 2006)

Сборники 
 Cyberl@b 5.0 (Alfa Matrix, 2005)
 Cryonica Tanz 4.0 (Cryonica Music, 2005)
 Re:connected [2.0] (Alfa Matrix, 2006)
 Fxxk The Mainstream vol. 1 (Alfa Matrix, 2007)

Ссылки 
 MIND:STATE Официальный сайт
 MIND:STATE Официальный Myspace
 MIND:STATE на Vampirefreaks
 Официальный сайт Alfa Matrix 

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году